Gaudichaudia, állatnem a tízlábú rákok (Decapoda) rendjében
 Gaudichaudia, növénynemzetség a Malpighicserjefélék (Malpighiaceae) családjában